Die Football League First Division 1977/78 war die 79. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 20. August 1977 und endete am 9. Mai 1978.

Nottingham Forest gewann mit sieben Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger FC Liverpool erstmals in seiner Vereinsgeschichte die englische Meisterschaft. Diese war zudem nach 1962 der erste Meistertitel für einen englischen Zweitligaaufsteiger des Vorjahres. Auch die beiden Mitaufsteiger Wolverhampton Wanderers und FC Chelsea konnten die Klasse halten; stattdessen mussten West Ham United, Newcastle United und Leicester City den Gang in die Second Division antreten. Diese drei Vereine sollten in der Folgesaison durch die drei Zweitligaaufsteiger Tottenham Hotspur, FC Southampton und Bolton Wanderers ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||16
||20
||21
||18
||20
||17
||21
||18
||23
||21
||21
||31
||25
||26
||24
||22
||17
||25
||24
||23
||35
||29

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft von Nottingham Forest 
In der folgenden Aufstellung werden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1977/78 für Nottingham Forest in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. In Klammern stehen die Anzahl der Einsätze und die dabei erzielten Tore.

Im englischen Fußball wird meist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Philip Soar: The Official History of Nottingham Forest. Polar, Leicester 1998, ISBN 1-899538-08-9.

Weblinks 
 England 1977-78 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1977/78
Fußballsaison 1977/78